Наньлин (горы) (南岭) — горная система на юго-востоке Китая
 Наньлин (уезд) (南陵) — уезд городского округа Уху провинции Аньхой